Geefs, Familienname; Namensträger:
 Guillaume (Willem) Geefs (1805–1883), belgischer Bildhauer, einer der 7 Brüder Geefs
 Fanny Geefs (1807–1883), belgische Malerin, verheiratet mit Guillaume (Wilhelm) Geefs (1805–1883)
 Joseph Geefs (1808–1885), belgischer Bildhauer, einer der 7 Brüder Geefs
 Aloys Geefs (1817 (oder 1816)–1841), belgischer Bildhauer und Maler, einer der 7 Brüder Geefs
 Jean Geefs (1825–1860), belgischer Bildhauer, einer der 7 Brüder Geefs
 Théodore Geefs (1827–1867), belgischer Bildhauer, einer der 7 Brüder Geefs
 Charles Geefs (1829–1911), belgischer Bildhauer, einer der 7 Brüder Geefs (Zwillingsbruder von Alexandre Geefs)
 Alexandre Geefs (1829–1866), belgischer Bildhauer, einer der 7 Brüder Geefs (Zwillingsbruder von Charles Geefs)
 Gustave Georges (Joris) Theodore Geefs (1850–1934), belgischer Bildhauer und Sohn von Joseph Geefs
 Eugene Geefs (1854–1925), belgischer Architekt und Sohn von Joseph Geefs